Бугай () — село, относится к Раздельнянскому району Одесской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 13 человек. Почтовый индекс — 67411. Телефонный код — 4853. Занимает площадь 0,519 км². Код КОАТУУ — 5123981102.

Местный совет 
67411, Одесская обл., Раздельнянский р-н, с. Гаевка

Ссылки 
 Бугай на сайте Верховной рады Украины  

Населённые пункты Раздельнянского района